Bokhandelns val är ett litterärt pris som instiftades i februari 2005. 350 bokhandlare utser årets bästa svenska böcker. Priset indelas i tre kategorier: facklitteratur, skönlitteratur och barn- eller ungdomslitteratur. Den första prisutdelningen skedde 11 mars 2006.

Priset tycks bara ha delats ut en gång.

Pristagare 2006 
 Marie Hermanson (kategori: skönlitteratur)
 Stefan Einhorn (kategori: facklitteratur)
 Pija Lindenbaum (kategori: barn- och ungdomslitteratur) 

Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 2006